Fatou Mbye ist der Name folgender Personen:

* Fatou Mbye (Politikerin), gambische Politikerin 
 Fatou Mbye (Journalistin) (1980/1981–2009), gambische Journalistin